Лёвенштамм () — фамилия:
  (1882–1965) — немецкий раввин.
 Лёвенштамм, Эмма (1879–1941) — чешско-немецкая художница.
  (1814–1881) — немецкий хаззан и композитор.